Таши́мов — фамилия, производная от имени , женская форма Ташимова.

 Известные носители 
 Ташимов, Лесбек Ташимович (род. 1949) — казахстанский общественный деятель, доктор технических наук (1999).
 Ташимов, Ринат Фаридович (род. 1989) — российский драматург, сценарист, актёр, режиссёр.